Il doppio maschile del Citi Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale da Julien Benneteau e Nenad Zimonjić che hanno poi sconfitto in finale Mardy Fish e Radek Štěpánek per 7-65, 7-5.

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)

Wildcard

  James Blake /  Eric Butorac (primo turno)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2013
Citi Open 2013